

Давньогрецька міфологія 
 Арна — ім'я персонажів давньогрецької міфології:
 фракійська царівна з острова Сіфнос, обернена богами на галку за зраду батьківщини
 дочка Еола, кохана Посейдона. 
 також персонаж декількох літературних творів, епонім давньогрецьких міст.

Арна — муніципалітет, регіон Валле-д'Аоста

Арна — село, Конаєвська міська адміністрація, Алматинська область
 Арна — село, Курмангазинський район, Атирауська область

Арна — муніципалітет, регіон Рона-Альпи, департамент Рона

Див. також 
 Жанаарна
 Кокарна